Landvoigt ist eine Schreibweise von Landvogt (gesprochen [] mit Dehnungs-i, das i wird teilweise mitgesprochen und dient nicht nur zur Dehnung des Vokal o) und der Familienname folgender Personen:

 Arnold Landvoigt (1879–1970), für Deutschland antretender Rugbyspieler
 Bernd Landvoigt (* 1951), deutscher Ruderer, Weltmeister und Olympiasieger
 Ike Landvoigt (* 1973), deutscher Ruderer und Weltmeister
 Johann August Landvoigt (1715–1766), deutscher Jurist und Librettist
 Jörg Landvoigt (* 1951), deutscher Ruderer, Weltmeister und Olympiasieger

Siehe auch:
Landvogt